Ostravice (okres Frýdek-Místek), een plaats in Tsjechië
 Ostravice (rivier), een zijrivier van de Oder